Durand (motorfiets), Frans historisch motorfietsmerk
Durand (uitgever), Franse uitgeverij van bladmuziek

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Durand (Illinois)
Durand (Michigan)
Durand (Wisconsin)

Middeleeuwen
Durand (bisschop van Luik), bisschop van Luik van 1021 tot 1025

Personen met de achternaam Durand
Anne-Marie Durand-Wever, Duits gynaecologe
Jacky Durand, Frans wielrenner
Kevin Durand, Canadees acteur
Marie Auguste Durand, Frans organist, componist en muziekuitgever
Maurice Durand (architect), Frans architect
Maurice Durand (jazzmusicus), Amerikaans jazztrompettist
Paul Durand-Ruel, Frans kunsthandelaar
Wilke Durand, Nederlands actrice